Grand Prix Brazylii 2000 – druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2000. Wyścig odbył się na torze Interlagos 16 marca 2000.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2000 w Brazylii
Brazylia
2000